Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Aegidi enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Sankt Aegidi im Bezirk Schärding (Oberösterreich).

Denkmäler

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Sankt Aegidi
!